КД — многозначная аббревиатура, которая может означать:

 Константа диссоциации
 Конституционно-демократическая партия, к.-д.
 Конструкторская документация
 Кд — кандела, единица силы света
 Компакт-диск
 Капсюль-детонатор
 Иное обозначение советского автомобиля Спорт-900 
 Критические дни
 Круговой дихроизм
 Когнитивный диссонанс
 Кровяное давление
 Коэффициент динамичности
В игровом сленге имеет два значения: 
 От англ. сritical damage — критический урон;
 От англ. cooldown — перезарядка, обратный отсчет, время восстановления.

См. также 
 КД-35 (трактор)
 КД авиа (до июня 2005 года ОАО «Калининградавиа»)
 К-Д ЛАБ (российская компания, разработчик компьютерных игр)